Cornelis den Tex (1739-1826), een Nederlands schepen
 Cornelis Jacob Arnold den Tex, een Nederlands advocaat, burgemeester en Eerste Kamerlid
 Co den Tex, officieel jhr. Cornelis Jacob Arnold den Tex (1889-1965), Nederlands burgemeester